Quintil steht für:
 einen römischen Kaiser; siehe Quintillus
 einen 72°-Aspekt in der Astrologie; siehe Quintil (Astrologie) und auch Aspekt (Astrologie)
 Kennzahl einer Stichprobe, siehe Empirisches Quantil#Spezielle Quantile
 Kennzahl einer Wahrscheinlichkeitsverteilung, siehe Quantil (Wahrscheinlichkeitstheorie)#Besondere Quantile